Magas-tetői-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Magas-tetői-barlang
 Magas-tetői-barlang, a Macska-lyuk-víznyelő másik neve.

Hasonló nevek:

 Magastetői-barlang, a Magas-tetői-barlang másik neve.
 Magastetői barlang, a Magas-tetői-barlang másik neve.
 Magastetői [Hosszútetői]-barlang, a Macska-lyuk-víznyelő másik neve.